Giorgio Savoja – aviatore e ufficiale italiano
 Leone Savoja – architetto italiano
 Letterio Savoja – ingegnere italiano
 Umberto Savoja – ingegnere aeronautico e generale italiano